Il doppio del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Brad Drewett e Erik Van Dillen che hanno battuto in finale Kevin Curren e Billy Martin 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Victor Amaya /  Hank Pfister (quarti di finale)
 Tim Gullikson /  Bernard Mitton (primo turno)

 Kevin Curren /  Billy Martin (finale)
 Craig Edwards /  Eddie Edwards (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hall of Fame Tennis Championships 1981